Крумм:

Фамилия 
 Крумм, Лембит Арсеньевич (род. 1928) — советский и эстонский учёный в области электроэнергетики.
 Крумм, Михаэль (род. 1970) — немецкий автогонщик.
 Крумм, Хендрик Арсеньевич (1934—1989) — советский певец.

Составная фамилия 
 Датэ (Датэ-Крумм), Кимико (род. 1970) — японская теннисистка.

Топоним 
 Крумм — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.